Thetis-Klasse bezeichnet verschiedene Klassen von Kriegsschiffen:

* Thetis-Klasse (1989), Inspektionsschiffe der dänischen Marine
 Thetis-Klasse (Klasse 420), U-Jagdboote der Bundesmarine